MTV Music Awards 2009 steht für:

 MTV Africa Music Awards 2009
 MTV Europe Music Awards 2009
 MTV Video Music Awards 2009

Siehe auch:

 MTV Movie Awards 2009